Briggs Corner ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Briggs Corner (Maine)
 Briggs Corner (Massachusetts)
 Briggs Corner (New York)